Папа́ха — мужской меховой (из овчины или каракуля) головной убор, распространённый у многих народов и народностей в мире, элемент военной формы одежды.

По версии Большой советской энциклопедии, слово имеет тюркскую этимологию (от тюркского папах). Форма и высота папахи разнообразная: цилиндрическая, полусферическая, с плоским дном и другие. У русских папаха — высокая (реже — низкая) цилиндрическая шапка из меха с матерчатым дном или длинным колпаком, также называлась клобук.

Папаха как элемент национального костюма

Русские литераторы XIX века описывали папаху как характерный мужской головной убор народов Кавказа, который обыкновенно носился с черкеской.   

По всей видимости, папахи из Средней Азии попали на Кавказ вместе с мигрировшими туда в разные исторические эпохи кочевыми тюркскими племенами. Казаки заимствовали папаху (трухменка) у туркмен Ставрополья, а также от кавказских народов.   

В Средней Азии папаха (тельпек) является национальным головным убором у туркмен, которые носят ее с глубокой древности, как минимум с парфянских времен. Известный советский тюрколог и этнолог Л.Н.Гумилев отмечает:  «Парфяне — это примерно наши туркмены. Все помнят стихи Пушкина: «Узнаем парфян кичливых/По высоким клобукам». Так вот, туркмены до сих пор носят высокие шапки. Это парфянская одежда.».

На наскальном рельефе Хунги-Ноурузи (провинция Хузестан, Иран), царь Парфии Митридат I изображен с папахой на голове.

У балканских народов аналогом папахи была кушма, у греков камилавка, а у турок феска.

Папаха как элемент военной формы одежды 

В русской армии прообразом папахи являлась меховая шапка, которую с 1817 года носили военнослужащие некоторых частей на Кавказе и в Средней Азии. Однако официально в качестве зимнего головного убора, да и то только в казачьих войсках, папаха была установлена лишь в 1855 году. В Русской армии применялись следующие папахи как головные уборы, на 1910 год:
 папаха белая курпея — для чинов Свиты, числящихся в казачьих войсках (приказы по Военному ведомству 1881 года, № 204 и 1882 года, № 90);
 папаха конвоя Его Величества (приказ по Военному ведомству 1898 года, № 36);
 папаха казачьего образца — для казачьих степных войск (приказы по Военному ведомству 1892 года, № 305 и 1909 года, № 518); у Уральского, Забайкальского, Амурского и Уссурийского войск — с длинным мехом;
 папаха кавказская — для кавказских войск, Дагестанского конного полка и Осетинского конного дивизиона (приказ по Военному ведомству 1882 года, № 121);
 папаха Туркменского конного дивизиона (приказ по Военному ведомству 1895 года № 318);
 папаха Сибирских войск (приказ по Военному ведомству 1910 года, № 626).

В 1913 году папаха была введена для всего личного состава сухопутных войск Вооружённых сил. Папаха образца 1910/13 гг. была раскладной и в разложенном состоянии становилась подобием ушанки, защищая от непогоды уши и шею. 

Папаха царской армии с нашитой спереди красной лентой была головным убором и у революционных солдат с 1917 года. Несмотря на введение приказами РВСР от 16 января (№ 116) и 8 апреля (№ 628) 1919 года нового зимнего головного убора — матерчатого шлема («Будёновка»), красноармейцы периода Гражданской войны использовали как папахи образца 1910 года, так и иные папахи, традиционно носившиеся народами Кавказа и Средней Азии. Приказ РВСР от 31 января 1922 года № 322 установил ношение военнослужащими Красной армии исключительно суконного зимнего шлема.

23 апреля 1936 года НКО СССР приказом № 67 объявил о введении для личного состава терских, кубанских и донских казачьих частей особого выходного (парадного) обмундирования с папахой, при этом кавказские казаки получили «осетинскую» папаху, названную в приказе «кубанкой», донские — традиционную.

10 июля 1940 года форменная одежда и знаки различия генералов и маршалов Советского Союза были приведены в постановлении СНК № 1221, а 25 октября приказом НКО СССР № 373 вводилось «Положение о форме одежды генералов Красной Армии», которым, как и маршалам, папаха утверждалась в качестве зимнего головного убора. 26 января 1943 года приказом НКО СССР № 40 папаха специального образца в качестве зимнего головного убора была введена и для полковников всех родов войск, заменив шапку-ушанку.

В феврале 1992 года папаха снова была отменена приказом главнокомандующего Вооружёнными силами СНГ № 50 «О временных изменениях военной формы одежды на период с 1992 по 1995 годы», согласно которому маршалы, генералы и полковники стали носить шапки-ушанки из каракуля серого цвета (для полковников — из цигейки).

Как головной убор генералов и полковников Вооруженных Сил Российской Федерации папаха была введена указом Президента Российской Федерации от 08.05.2005 г. № 531. Снова отменена указом Президента Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 544.

В ВМФ для адмиралов (генералов) и капитанов первого ранга (полковников) вместо папахи установлен специальный головной убор (меховая шапка с козырьком) из чёрного каракуля.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Папаха
 Казачья папаха

Тыл
Головные уборы
Одежда народов Кавказа
Узбекский национальный костюм
Казачья одежда
Азербайджанский национальный костюм